Андреа Маццарини (; родился 6 ноября 1989 года) — итальянский футболист, полузащитник. Игрок клуба «Катания». Экс-игрок молодёжных сборных Италии.

Клубная карьера 
Андреа Маццарини начал свою карьеру в молодёжном составе римского «Чиско» и оставался в рамках молодёжной структуры клуба до 2007 года. Он стал привлекаться к играм за основную команду в 2007 году и в 2008 году. В 2008 году Андреа перешёл в Удинезе, но не провёл за клуб ни одного матча.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на transfermarkt.com
 Профиль на tuttocalciatori.net

Футболисты Италии
Игроки ФК «Атлетико» Рим
Игроки ФК «Кротоне»
Игроки ФК «Модена»
Игроки ФК «Новара»
Игроки ФК «Виртус Энтелла»
Игроки ФК «Катания»
Игроки ФК «Салернитана»